Mario Landi puede referirse a:

 Mario Landi (1911-1993) cantante de tangos de Argentina.
 Mario Landi (1920–1992) director y guionista cinematográfico y televisivo de Italia.